La barrière d'Ayles était une barrière de glace de  qui s'est détachée de l'île d'Ellesmere en août 2005. Elle est à la dérive dans la mer de Beaufort.

Cette plaque était une des six plus grandes plaques de glace du Canada, toutes situés sur la côte nord de l'île d'Ellesmere. La plaque s'est détachée de la côte le , formant une île de  d'épaisseur sur 14 kilomètres de long par 5 kilomètres de large, son volume est de 2,59 kilomètres cubes. La glace la plus ancienne de cette plaque est âgé de plus de . L'île était située en  par , à peu près à 800 kilomètres au sud du pôle Nord.

La plaque Ayles est nommée d'après Adam Ayles, officier de marine britannique ayant servi sous les ordres de George Nares pendant l'expédition britannique arctique de 1875-1876. Une étude datant de 1986 a montré que  de cette plaque ont disparu entre 1959 et 1974.

Références 

Géographie du Nunavut
Barrière de glace au Canada